Gabriel Guist'hau (1863-1931), homme politique français, maire de Nantes, député de Loire-Inférieure, plusieurs fois ministre ;
 Lycée Gabriel-Guist'hau, lycée de Nantes, nommé en hommage à l'homme politique nantais.